Ocice – wieś położona w województwie dolnośląskim
 Ocice – dzielnica Raciborza
 Ocice – dzielnica Tarnobrzega
 Ocice – stacja kolejowa w Ocicach, dzielnicy Tarnobrzega